Никола́й Третьяко́в:
 
 Третьяков, Николай Васильевич (1880—1942) — советский военно-морской деятель.
 Третьяков, Николай Матвеевич (1923—1991) — советский художник.
 
 Третьяков, Николай Петрович (1928—2002) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Третьяков, Николай Сергеевич (1857—1896) — русский художник.
 Третьяков, Николай Спиридонович (1918—1996) — полный кавалер ордена Славы.
 Третьяков, Николай Яковлевич (1926—1989) — советский художник-«шестидесятник», график и живописец, монументалист.